Рыбалковский сельский совет () — входит в состав
Козельщинского района 
Полтавской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Рыбалки.

Населённые пункты совета 
 
 с. Рыбалки 
 с. Миргородщина 
 с. Новая Украина 
 с. Черноглазовка

Примечания